Кузик () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кузик, Леонид Иванович (1907—1978) — советский партийный и государственный деятель.
 Кузик, Пётр Николаевич (род. 1979) — украинский политик и предприниматель.

См. также